

Cinema
Bad Guy – film del 1937 diretto da Edward L. Cahn
 Bad Guy – film del 2001 di Kim Ki-duk

Musica
 Bad Guy – album del 2002 di Rain
 Bad Guy – singolo dell'album omonimo
 Bad Guy – singolo del 2019 di Billie Eilish